Смотритель Володимир Петрович -  заслужений артист України